Крейсер — русский парусно-винтовой клипер (в системе классификации клипера относились ко 2 рангу военных судов), головной корабль четвёртой серии (типа «Крейсер»). Построен на верфи Нового Адмиралтейства под руководством корабельного инженера капитана М. К. Кишкина.

История службы 
 Весна 1876 — Перешёл в Кронштадт.
 3 июня 1876 — Отправился в Средиземное море.
 24 августа 1876 — На рейде Смирны присоединился к эскадре адмирала И. И. Бутакова.
 Октябрь 1876 — В составе второй американской экспедиции отправился к берегам Северо-Американских Соединённых Штатов.
 4 февраля 1877 — Прибыл в Нью-Йорк, откуда перешёл в Филадельфию.
 3 марта 1877 — Встал в док завода Крампа.
 2 февраля 1878 — Стационерная служба в Сан-Франциско.
 11 июля 1878 — Отправился к Гавайским островам.
 27 августа 1878 — Встал на рейде Иокогамы, присоединившись к отряду судов Тихого океана под командованием контр-адмирала барона О. Р. Штакельберга.
 4 ноября 1878 — Вместе с корветом «Баян» вышел в Нагасаки
 5 декабря 1878 — Вышел в Шанхай, но по пути получил приказ следовать в Гонконг.
 20 декабря 1878 — Прибыл в Гонконг, где встал на ремонт.
 10-11 января 1879 — Под флагом контр-адмирала Штакельберга ходил на рекогносцировку в Макао.
 29 января 1879 — Под флагом контр-адмирала направился из Гонконга в Манилу.
 11 марта 1879 — Вышел из Манилы в Нагасаки.
 Апрель 1879 — Первым из иностранных судов посетил внутреннее море Японии.
 24 апреля 1879 — Прибыл в Кобэ, откуда направился в Иокогаму.
 Июль 1879 — С комиссией генерал-майора Н. М. Тихменева на борту совершил обход Уссурийского залива, залива Посьета и Новгородской бухты и вернулся в Иокогаму.
 Сентябрь 1879 — Прошёл докование (замена обшивки днища, очистка корпуса, покраска трапов и шлюпок).
 6 марта 1880 — Направился в Россию.
 10 мая 1880 — По прибытии в Александрию получил приказ возвращаться на Дальний Восток на соединение с эскадрой под командованием вице-адмирала С. С. Лесовского.
 21 июля 1880 — Прибыл в Нагасаки, откуда перешёл во Владивосток.
 Сентябрь 1880 — Совершил плавание вдоль побережья с губернатором Приморского края контр-адмиралом Г. Ф. Эрдманом.
 Октябрь 1880 — март 1881 — С подменной командой встал на ремонт в Нагасаки.
 Весна 1881 — Направился в Россию
 Конец лета 1881 — Закончил первое кругосветное плавание в Кронштадте.
 1884 — Ушел на Тихий океан.
 31 мая 1885 — Прибыл во Владивосток.
 Гидрографические работы у берегов Кореи.
 1886 — Гидрографические работы и сторожевая служба у побережья Анадырского залива.
 26 августа 1886 — Исследовал бухту Угольная.
 1887 — Вернулся в Кронштадт. В начале июля, император Александр III совершил на клипере «Крейсер» переход из Бьёркезунд в Кронштадт и «найдя его в совершенном боевом порядке и желаемой исправности по всем частям» объявил командиру клипера капитану 1-го ранга А. А. Остолопову Монаршее благоволение и пожаловал нижним чинам: унтер-офицерам по пяти рублей и рядовым по три рубля..
 Сентябрь 1888 — Отправился в Атлантический океан.
 Декабрь 1888 — Стал на якорь в Рио-де-Жанейро, где получил благодарность местных властей за участие в тушении пожара в городе.
 1 января 1890 — Вышел из Рио к Магелланову проливу.
 15 февраля 1890 — Прибыл в Вальпараисо, откуда перешёл в Сан-Франциско.
 14 июня 1890 — Во Владивостоке вошёл в состав эскадры Тихого океана под командованием контр-адмирала В. П. Шмидта.
 17 ноября 1890 — Ушёл в Кронштадт.
 30 сентября 1893 — Ушел в четвертую кругосветку..
 январь 1894 — Стоянка в Кейптауне.
 22 марта — 8 апреля 1894 — плавание в Австралию, Мельбурн, с разведывательной целью — найти места для стоянок, баз и места загрузки углем..
 16 июня 1894 — Прибыл во Владивосток.
 август 1894 — Прибыл в Императорскую гавань, где встал на месте затопления фрегата «Паллада» в 1856 году. Водолазы с клипера обследовали корпус старого корабля.
 февраль-май 1895 — в составе усиленной Тихоокеанской эскадры, под руководством контр-адмирала Е. И. Алексеева принимает участие в «Стоянии в Чифу»..
 апрель 1897 — После зимовки и ремонта в Нагасаки прибыл во Владивосток.
 конец 1898 — Уходит в Крондштадт. По пути младший штурман «Крейсера» А. В. Колчак проводит наблюдения над поверхностными температурами и удельными весами морской воды.
 апрель 1899 — Бросает якорь в Ревеле.
 август 1901 по май 1902 — Совершает плавание по маршруту Кронштадт — Канарские острова — острова Зелёного Мыса — Азорские острова — Кронштадт для практики строевых унтер-офицеров.
 16 мая 1902 — Участвует в праздновании 200-летия основания Санкт-Петербурга.
 август 1903 — 6 марта 1904 — Совершает новый учебный поход в Атлантику.
 11 марта 1906 — Приказом № 52 «Крейсер» официально переводится в ранг учебных судов.
 27 октября 1909 — Корабль переводится в разряд транспортов и переименовывается в «Волхов».
 9 декабря 1910 — «Волхов» был исключен из списков флота «за негодностью к дальнейшей службе».
 С 1911 года получил статус блокшива.
 1924 — Корабль был разобран.

Командный состав

Командиры 
 01.01.1874—??.??.1875 капитан-лейтенант Леонид Михайлов
 ??.??.1875—??.??.1883 капитан-лейтенант К. Н. Назимов
 21.02.1883—??.??.188? капитан 2-го ранга А. А. Остолопов
 22.08.1888—30.08.1888 капитан 2-го ранга Макаров 2-й
 30.08.1888—??.??.18?? капитан 2-го ранга П. А. Безобразов
 21.06.1890—06.08.1891 капитан 2-го ранга З. П. Рожественский
 06.08.1891—??.??.189? капитан 2-го ранга Н. И. Небогатов
 ??.03.1895—04.11.1895 капитан 2-го ранга П. К. Тимофеев
 04.11.1895—??.??.189? капитан 2-го ранга Н. А. Беклемишев
 ??.04.1897—??.??.189? капитан 2-го ранга Г. Ф. Цывинский
 02.08.1899—??.??.1??? капитан 2-го ранга Ю. К. Волчанский
 10.06.1902—??.??.190? капитан 2-го ранга фон Витте
 10.05.1904—02.01.1906 капитан 2-го ранга Г. П. Беляев
 07.05.1907—??.??.190? капитан 2-го ранга М. Ф. Шульц
 14.01.1909—??.??.190? капитан 2-го ранга В. В. Колюбакин

Старшие офицеры 
 с 11.03.1874 лейтенант 
 03.05.1880—10.07.1882 капитан-лейтенант Н. Н. Ломен 1-й
 01.01.1892—??.12.1894 лейтенант В. И. Бэр
 06.12.1899—??.??.1900 капитан-лейтенант М. К. Истомин

Другие должности 
 17.10.1881—21.09.1883 ревизор И. В. Коссович
 21.09.1883—15.08.1883 ревизор В. А. Попов
 ??.??.1884—21.08.1887 вахтенный начальник лейтенант А. А. Гинтер
 ??.??.1897—05.12.1898 вахтенный начальник мичман А. В. Колчак

Примечания

Литература 
 Ликин Ю. А. Винтовые клипера типа «Крейсер»
 В. В. Яровой. Клипер «Крейсер»
 Попов С. В. Автографы на картах

Ссылки 
 Архив фотографий русского и советского ВМФ

Парусно-винтовые клипера России
Появились в 1875 году